

Patronyme 

 Pierre Jean Louis Victor Thuillier (1765-1794), ami de Saint-Just, administrateur des subsistances militaires ;
 Eléonore Thuillier (1979-), illustratrice française ;
 François Thuillier (1967-), musicien français, tubiste ;
 Guy Thuillier (1932-2019), haut-fonctionnaire et historien français ;
 Jacques Thuillier (1928-2011), historien de l'art français ;
 Jean Thuillier (1918-1967), producteur français de cinéma ;
 Jean Thuillier (1921-2017), écrivain et psychiatre français ;
 Jean Baptiste Thuillier de Beaufort (1751-1824), militaire français ;
 Jean-Louis Thuillier (1757-1822), botaniste français ;
 Jean-Paul Thuillier (1943-), étruscologue français ;
 Louis Thuillier (1856-1883), physicien et biologiste français ;
 Louise Thuillier-Leloir (1859-1936), artiste lyrique ;
 Luc Thuillier, (1964 - ) acteur français ;
 Patrick Thuillier (1951-), poète français ;
 Pierre Thuillier (peintre) (1799-1858), peintre français ;
 Pierre Thuillier (philosophe) (1927-1998), philosophe et historien des sciences français ;
 René Thuillier (1913-1989), journaliste et homme politique français ;
 Thierry Thuillier (1963-), journaliste français ;
 Vincent Thuillier (1685-1735), historien français ;
 Yves Thuillier (1959-), acteur français.

Voir aussi 
 Lycée Louis-Thuillier, à Amiens (Somme), nommé ainsi en hommage à Louis Thuillier.

Patronyme normand